Fausto Maifredi – dirigente sportivo italiano
 Luigi Maifredi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Sergio Maifredi – regista teatrale, direttore teatrale e direttore artistico italiano